Кнежевина Зета може бити:

 варијантни историографски назив за Кнежевину Дукљу, односно Зету у доба Војислављевића, од почетка 11. до краја 12. века
 историографски назив за удеону кнежевину, односно крунску земљу Зету у доба Немањића, од краја 12. до средине 14. века
 историографски назив за обласну државу Зету у доба Балшића, од средине 14. века до 1421. године
 историографски назив за обласну државу Зету у доба Црнојевића, од средине до краја 15. века

Види још 
 Зета (вишезначна одредница)
 Зећани (вишезначна одредница)